Liste der Gemeinden Westfalens steht für:

 Liste der Gemeinden Westfalens A–E
 Liste der Gemeinden Westfalens F–K
 Liste der Gemeinden Westfalens L–R
 Liste der Gemeinden Westfalens S–Z